Géant (fr: Gigant) steht für:

 Géant du Nord, traditionelle Riesenfigur auf Festen in der Region Hauts-de-France in Frankreich und in Belgien;
 GÉANT, das europäische Forschungsnetzwerk;
 Géant Casino, eine französische Einzelhandelskette;
 Dent du Géant, ein Berg in den Alpen;
 Geant4, eine Simulations-Software in der Teilchenphysik;

Abkürzung